В этой статье перечислены составы мужских национальных баскетбольных сборных на чемпионат Европы по баскетболу 2013 года в Словении, проходившем в период с 4 по 22 сентября 2013 года.

Группа A

Франция

Украина

Группа B

Сербия

Литва

Латвия

Группа C

Испания

Словения

Хорватия

Группа D

Турция

Италия

Финляндия

Греция

Швеция

Россия

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы